Magyar Péter (1937) építész
 Magyar Péter (1940) újságíró
 Magyar Péter (1946) közgazdász
 Magyar Péter (1964–2018) rockzenész, dobos (Balaton, Európa Kiadó)